Topònims:
 Roberts (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 Roberts (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Roberts (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Point Roberts, comunitat no-incorporada del comtat de Whatcom a l'Estat de Washington, EUA
 Biografies:
 Alice Roberts
 Ashley Roberts (Phoenix, Arizona, 1981), cantant i ballarina
 Julia Roberts (Smyrna, Geòrgia, 1967), actriu estatunidenca 
 Justin Roberts (1979), anunciador de lluitadors nord-americà
 Kenny Roberts (Modesto, Califòrnia, 1951), pilot de motociclisme estatunidenc
 Kenny Roberts, Jr. (Mountain View, Califòrnia, 1973), pilot de motociclisme estatunidenc, fill de l'anterior
 Lawrence Roberts (Connecticut, 1943), científic estatunidenc
 Luke Roberts (Adelaida, 1977), ciclista australià
 Lewis Roberts Binford (1930, Norfolk, Virgínia), arqueòleg estatunidenc
 Richard John Roberts (Derby, 1943), bioquímic i biòleg molecular anglès guardonat amb el Premi Nobel de Medicina